Sava is een wielerploeg die een Sloveense licentie heeft. De ploeg bestaat sinds 2004. Sava komt uit in de continentale circuits van de UCI. Franc Hvasti is de manager van de ploeg.

Seizoen 2014

Transfers

Seizoen 2013

Overwinningen in de UCI Europe Tour

Renners

Externe link 
 Officiële website

Sloveense wielerploeg